Monserrat (im Valencianischen und offiziell Montserrat; auch als Montserrat d'Alcalà bekannt) ist eine Gemeinde der Region Valencia und befindet sich in der Provinz Valencia, Spanien.

Lage 
Monserrat liegt in der Comarca Ribera Alta, zirka 25 km südwestlich von Valencia und zirka 12 km westlich von Picassent entfernt. Südlich der Stadt stößt man auf das Flüsschen Rio Magre.

Sehenswürdigkeiten 
 Castillo de Alcalá

Weblinks 

 Website der Verwaltung von Monserrat

Einzelnachweise 

Ort in der Valencianischen Gemeinschaft